Hadleigh – miasto w Anglii, w hrabstwie Suffolk
 Hadleigh – miasto w Anglii, w hrabstwie Essex
 Hadleigh – brytyjski serial emitowany w latach 1969-1976 przez Yorkshire Television
 Zamek Hadleigh – zamek w Anglii, w hrabstwie Essex
 Zamek Hadleigh – obraz angielskiego malarza Johna Constable’a
 Hadleigh Heath – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk